A161 steht für folgende Straßen:
 A161 (Russland)
 A161 (England) zwischen Nottingham und Yorkshire

Abkürzung